Олег Слепцов:
 Слепцов, Олег Минасович (род. 1954) — российский певец, музыкант.
 Слепцов, Олег Семёнович (род. 1958) — заслуженный архитектор Украины.